Le tournoi Cleveland Classic 2014 est l'édition 2014 du tournoi Cleveland Classic qui se déroule du 30 janvier au 4 février 2014 à Cleveland. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA Gold 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées. 

La  mondiale Nicol David l'emporte en finale face à Annie Au.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cleveland Classic
 Saison 2014 de la WSA

Liens externes 

Cleveland Classic
Sport aux États-Unis en janvier 2014
Sport aux États-Unis en février 2014
Squash en 2014